X — maiúscula da letra x, do alfabeto latino
dez — em numeração romana, X

Música
X (banda)
X (álbum de Kylie Minogue)
X (álbum de Chris Brown)
X (álbum de Ed Sheeran)
X Japan
X (cantor)
Xis (cantor)

Outros
 X-gênero
X (mangá) — mangá e anime
X Window System — protocolo padrão para GUI nos sistemas Unix e assemelhados
Mega Man X — personagem da série de jogos eletrônicos Mega Man X

Desambiguações de letras
0010